Název Bohuslavice má více obcí:
 Bohuslavice (okres Jihlava), obec v okrese Jihlava
 Bohuslavice (okres Náchod), obec v okrese Náchod (Bohuslavice nad Metují)
 Bohuslavice (okres Opava), obec v okrese Opava (Bohuslavice u Hlučína)
 Bohuslavice (okres Prostějov), obec v okrese Prostějov (Bohuslavice u Konice)
 Bohuslavice (okres Šumperk), obec v okrese Šumperk (Bohuslavice nad Moravou)
 Bohuslavice nad Vláří, obec v okrese Zlín
 Bohuslavice u Zlína, obec v okrese Zlín
 Bohuslavice, obec v okrese Nové Mesto nad Váhom (Trenčianske Bohuslavice)
…a částí obcí
 Bohuslavice (Kyjov), část města Kyjov v okrese Hodonín (Bohuslavice u Kyjova)
 Bohuslavice (Trutnov), část města Trutnov v okrese Trutnov (Bohuslavice nad Úpou)

Externí odkazy